Никола́й Семёнович Ивано́в:
 Иванов, Николай Семёнович (1897—1966) — генерал-майор артиллерии РККА и Советской Армии.
 Иванов, Николай Семёнович (1924—1972) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Николай Семёнович (1926—2009) — Герой Советского Союза.